«Дальше» — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «Звери», вышедший 1 ноября 2008 года.

История создания 
Альбом «Дальше» записывался самими музыкантами группы «Звери». Изначально планировалось издать альбом в двух частях, релиз первой части должен был состояться весной 2008 года, но в связи с потопом на студии наибольшая часть материала была уничтожена. Звукозаписью и сведением альбома занимался Алексей Мартынов в московских студиях ZveriSoundStudio, Vintage Recording Studio. Альбом также сводился Джоном Симпсоном (Sonny Pinna) в Лондоне в студии Livingston Recording Studio. Мастеринг, так же как запись и сведение, проходил в Москве, за мастеринг альбома отвечал Андрей Субботин. Автором почти всего материала стал Роман Билык, некоторые тексты песен, как и на предыдущей работе, были написаны в соавторстве с Виктором Бондаревым в их числе: «Брюнетки и блондинки», «Дельфины», «Оба». Музыкальное оформление полностью принадлежит Роману Билыку. На территории Украины альбом издавал лейбл Lavina Music.

Рецензии 
Текущий битломанский хит "Я с тобой" — песня вполне уровня "Браво" 1990-х или же "Старого приятеля". "Спасибо" — кокетливый привет "неприступным ночью" девушкам страны от рокера-завоевателя. "Брюнетки и блондинки" — стремительный гопнический рок-н-ролл с рифмой "заводят — сводят", адресат которого сливается с лирической героиней. Не поражаться умению "Зверей" попадать точно в аудиторию опять невозможно. Песня "Глазки" предлагает крутой поворот в сторону диско и снова цепкий припев, не столь стадионный, как в главных боевиках "Зверей", но и небанальный. А идущий следом "Трамвай" как раз вполне естественная для "Зверей" гитарная баллада для хорового исполнения.

«Моя любовь» наконец-то показывает прежнего буйного Зверя, страстно рычащего: «Я не участвую в цирке, найдите других». К песне «Оба» проявляется превосходный сексуальный вампиризм Зверя, к диско-роковой танцульке «Глазки» - перед нами уже прежний лукавый Рома с горящим глазом, язвительно живописующий нравы диско-клубов в окраинных районах-кварталах. «Трамвай» - песня, которая обречена на размахивание мобильниками и зажигалками, и уж точно лучшая мелодия «Зверей» за все последние годы. Страстная искренняя баллада «Говори» великолепна своей скупостью художественных средств ... Наконец, заключительная «Пока» в своей сардонической ярости содержит больше энергии, чем вся первая раздолбайская половинка альбома.

Список композиций

Участники записи 

 Звери
 Роман Билык – вокал, гитара.
 Алексей Любчик – бас-гитара.
 Максим Леонов – барабаны.
 Вячеслав Зарубов – клавишные.

 Технический персонал
 Александр Войтинский – продюсер.
 Алексей Мартынов – запись, сведение.
 Джон «Sonny» Симпсон – сведение.
 Андрей Субботин – мастеринг.

Видеоклипы 
На композиции с альбома было снято 4 видеоклипа:
 «Брюнетки и блондинки»
 «Тебе»
 «Я с тобой»
 «Говори» (live)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 «Дальше» в Apple Music
 «Дальше» официальный сайт
 
 

Альбомы 2008 года
Альбомы группы «Звери»
Альбомы на русском языке
Альбомы Navigator Records